Зимич:
 Зимич, Владимир Степанович — советский и российский горный инженер-маркшейдер.
 Зимич, Николай Николаевич — белорусский актёр театра и кино.